Reimsfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Reimsfeld (1890–1952), deutscher Ruderer
 Johann Carl Reimsfeld (1808–1882), deutscher Architekt, Ingenieur, Maler und Lithograf